Il singolare del torneo di tennis Unicredit Czech Open 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Andrea Gaudenzi che ha battuto in finale Jiří Novák 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Andrea Gaudenzi (Campione)
 Sláva Doseděl (secondo turno)
 Jiří Novák (finale)
 Franco Davín (primo turno)

 Marcelo Charpentier (secondo turno)
 Radomír Vašek (quarti di finale)
 David Škoch (primo turno)
 Hicham Arazi (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Unicredit Czech Open 1995